Levane, plaats in de Toscaanse provincie Arezzo, Italië
 Andrew Levane, Amerikaans basketbalspeler